Dictyosoma är ett släkte av fiskar. Dictyosoma ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggryggade fiskar
Dictyosoma